Macioti ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Macioti (1798–1859), italienischer Kurienerzbischof
 Geraldo Macioti (1768–1837), italienischer Geistlicher, Weihbischof im suburbikarischen Bistum Velletri
 Vincenzo Macioti (1775–1840), italienischer Geistlicher, Bischof von Ferentino